De marathon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 op het stratenparcours in Rio de Janeiro vond plaats op zondag 21 augustus 2016. Dit was de laatste dag van de Olympische Spelen. Start en aankomst van de marathon bevond zich aan de Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het olympisch record.

Uitslag

Mannen 42000
Marathon in 2016